Foraj Sonde este numele mai multor întreprinderi din România. Denumirea se poate referi la:

 Foraj Sonde Craiova
 Foraj Sonde Videle
 Foraj Sonde Târgu Mureș